

Patronyme
 Jean Dauby, (1919-1997), était un poète du Nord-Pas-de-Calais.
 Jean-Pierre Dauby, (1949-2000), fut un homme politique belge.
 Yannick Dauby, (1974- ) est un musicien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme